Proba feminină de 5.000 m de la Campionatul Mondial de Atletism din 2022 a avut loc pe 20 iulie și 23 iulie 2022 pe Hayward Field din Eugene, SUA.

Timpul de calificare
Timpul standard pentru calificare automată în finală a fost 15:10:00.

Program
<small>Ora este ora SUA (UTC-7)</small>

Rezultate

Calificări
S-au calificat primele 5 atlete din fiecare serie direct în finală (C) împreună cu 5 atlete cu cei mai buni 5 timpi (c).

Finala

Referințe

Probe la Campionatul Mondial de Atletism din 2022